Testudo pode se referir a:

Testudo - gênero de tartarugas terrestres da família Testudinidae;
 Testudo - formação de combate da infantaria romana;
 Testudo - antiga constelação em formato de tartaruga, que agora faz parte da constelação de Peixes.